

Населені пункти та їхні частини

 Жеґоцин — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жеґоцин — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Жеґоцин — частина села Вельополе-Скшинське в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства

 Жеґоцин — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Жеґоцин — село в гміні Чермін Плешевського повіту Великопольського воєводства

Примітки